Эди́т Пиа́ф ( ), настоящее имя Эди́т Джова́нна Гассьо́н (; , Париж, Третья французская республика — , Грас, Франция) — французская певица и киноактриса, исполнительница таких песен, как «Non, je ne regrette rien», «La Vie en rose», «Hymne à l’amour», «Mon légionnaire», «La Foule», «Milord», «Tu es partout», «Mon Dieu» и «L’Accordéoniste».

Биография

Детство 
Родилась в семье несостоявшейся актрисы Аниты Майяр, на сцене выступавшей под псевдонимом Лина Марса, и акробата Луи Гассьона. В начале Первой мировой войны он отправился добровольцем на фронт. Специально получил двухдневный отпуск в конце 1915 года, чтобы увидеть свою новорождённую дочь Эдит. По одной из версий, своё имя будущая певица получила в честь британской медсестры Эдит Кэвелл, расстрелянной немцами 12 октября 1915 года.

Через два года Луи Гассьон узнал, что жена его бросила, а дочь отдала на воспитание своим родителям. Условия, в которых жила маленькая Эдит, были ужасающими. Бабушке некогда было заниматься ребёнком, и она часто наливала внучке в бутылочку вместо молока разбавленное вино, чтобы та её не беспокоила. Тогда Луи отвёз дочь в Нормандию к своей матери, содержавшей публичный дом.

Потом выяснилось, что трёхлетняя Эдит совершенно слепа. К тому же оказалось, что в первые же месяцы жизни у Эдит начал развиваться кератит, но бабушка по материнской линии, видимо, этого просто не замечала. Когда никаких других надежд не оставалось, бабушка Гассьон и её девицы повезли Эдит в Лизье к святой Терезе, куда ежегодно собираются тысячи паломников со всей Франции. Поездку назначили на 19 августа 1921 года, а 25 августа 1921 года Эдит прозрела. Ей было шесть лет. Первое, что она увидела, — это клавиши пианино.

Вскоре Эдит пошла в школу, окружённая заботами любящей бабушки, но добропорядочные обыватели не хотели видеть рядом со своими детьми ребёнка, живущего в публичном доме, и учёба для девочки очень быстро закончилась. Тогда отец забрал Эдит в Париж, где они стали вместе работать на площадях: отец показывал акробатические трюки, а его девятилетняя дочь пела. Эдит зарабатывала пением на улице до тех пор, пока её не взяли в кабаре «Жуан-ле-Пен». Когда Эдит исполнилось пятнадцать лет, она познакомилась со своей младшей единокровной сестрой Симоной. Мать Симоны настаивала на том, чтобы одиннадцатилетняя дочь начала приносить в дом деньги. Отношения в семье, где кроме Симоны росли ещё семеро детей, складывались тяжёлые, и Эдит забрала младшую сестру к себе петь на улице. До этого она уже жила самостоятельно.

Юность 
В 1932 году Эдит познакомилась с владельцем магазина Луи Дюпоном (), через год у 17-летней Эдит 11 февраля 1933 года родилась дочь Марсель (). Однако Луи не устраивало, что Эдит слишком много времени уделяет своей работе, и он потребовал оставить её. Эдит отказалась, и они расстались. Вначале дочь оставалась с матерью, но однажды, придя домой, Эдит не обнаружила её. Луи Дюпон забрал дочь к себе, рассчитывая, что любимая женщина вернётся к нему. Дочь Эдит заболела туберкулёзным менингитом и попала в больницу. В результате Марсель скончалась (7 июля 1935). Также в 1938 году у Эдит раньше срока родился мертворожденный ребёнок, после чего она не могла больше иметь детей.
В 1935 году, когда Эдит исполнилось двадцать лет, её заметил на улице Луи Лепле (), владелец кабаре «Жернис» () на Елисейских Полях, и пригласил выступать в своей программе. Он научил её репетировать с аккомпаниатором, выбирать и режиссировать песни, объяснил, какое огромное значение имеют костюм артиста, его жесты, мимика, поведение на сцене. Именно Лепле нашёл для Эдит имя — Пиаф (на парижском арго значит «воробушек»).
В рваных туфлях она пела на улице: «Родилась, как воробей, прожила, как воробей, умерла, как воробей». В «Жернисе» на афишах её имя было напечатано как «Малышка Пиаф», и успех первых же выступлений был огромным. 17 февраля 1936 года Эдит Пиаф выступила в большом концерте в цирке «Медрано» вместе с такими звездами французской эстрады, как Морис Шевалье, Мистенгетт, Мари Дюба. Короткое выступление на Радио-Сити позволило ей сделать первый шаг к настоящей славе — слушатели звонили на радио, в прямой эфир, и требовали, чтобы Малышка Пиаф выступала ещё.

Однако успешный взлёт был прерван трагедией: вскоре выстрелом в голову был убит Луи Лепле, и Эдит Пиаф оказалась в числе подозреваемых, так как он в завещании оставил ей небольшую сумму. Газеты раздули эту историю, и посетители кабаре, в котором выступала Эдит Пиаф, вели себя враждебно, считая, что они вправе «наказать преступницу».

Новый взлёт 
Вскоре Эдит познакомилась с поэтом Раймоном Ассо, который окончательно определил дальнейший жизненный путь певицы. Именно ему во многом принадлежит заслуга появления на свет «Великой Эдит Пиаф». Он научил Эдит не только тому, что непосредственно относилось к её профессии, но и всему тому, что ей было необходимо в жизни: правилам этикета, умению выбирать одежду и многому другому.

Раймон Ассо создал «стиль Пиаф», исходя из индивидуальности Эдит, он написал песни, подходящие только ей, «сделанные на заказ»: «Париж — Средиземноморье», «Она жила на улице Пигаль», «Мой легионер», «Вымпел для легиона». Музыка к песне «Мой легионер» написана Маргерит Монно, которая тоже впоследствии стала не только «своим» композитором, но и близкой подругой певицы. Позже Пиаф создала с Монно ещё несколько песен, и среди них — «Маленькую Мари», «Дьявол рядом со мной» и «Гимн любви».

Именно Раймон Ассо добился того, чтобы Эдит выступила в мюзик-холле «АВС» на Больших бульварах — самом знаменитом мюзик-холле Парижа. Выступление в «АВС» считалось выходом в «большую воду», посвящением в профессию. Он также убедил её сменить сценический псевдоним «Малышка Пиаф» на «Эдит Пиаф». После успеха выступления в «АВС» пресса написала об Эдит: «Вчера на сцене „АВС“ во Франции родилась великая певица». Необыкновенный голос, истинный драматический талант, трудолюбие и упрямство уличной девчонки в достижении цели быстро привели Эдит к вершинам успеха.

Вторая мировая война 
С началом Второй мировой войны певица рассталась с Раймоном Ассо. В это время она встретилась со знаменитым французским режиссёром Жаном Кокто, который предложил Эдит сыграть в небольшой пьесе собственного сочинения «Равнодушный красавец». Репетиции прошли удачно, и пьеса имела большой успех. Впервые она была показана в сезоне 1940 года. Кинорежиссёр Жорж Лакомб решил снять по пьесе фильм. И в 1941 году был снят фильм «Монмартр на Сене», в котором Эдит получила главную роль.

Во время Второй мировой войны скончались родители Эдит. Земляки ценили и личное мужество Пиаф, выступавшей во время войны в Германии перед французскими военнопленными, чтобы после концерта вместе с автографами передать им всё необходимое для побега, и её милосердие — она устраивала концерты в пользу семей погибших. В период оккупации Эдит Пиаф выступала в лагерях для военнопленных на территории Германии, фотографировалась с немецкими офицерами и с французскими военнопленными «на память», а потом в Париже по этим фотографиям изготавливали поддельные документы для солдат, бежавших из лагеря.

Триумф 
Эдит помогла найти себя и начать свой путь к успеху многим начинающим исполнителям — Иву Монтану, ансамблю «Компаньон де ла Шансон», Эдди Константену,

Послевоенное время стало для неё периодом небывалого успеха. В это время Эдит близко сошлась с знаменитым боксёром, французом алжирского происхождения, чемпионом мира в среднем весе, 33-летним Марселем Серданом. В октябре 1949 года Сердан вылетел в Нью-Йорк к Пиаф, которая снова выступала там с гастролями. Самолёт разбился над Атлантическим океаном в районе Азорских островов, и Сердан погиб, что стало шоком для Пиаф. В глубокой депрессии она спасалась морфием.

В январе 1950 года накануне сольного концерта в зале «Плейель» пресса писала про «песни улиц в храме классической музыки» — это был очередной триумф певицы.

Несмотря на любовь слушателей, жизнь, полностью посвящённая песне, делала её одинокой. Эдит сама это хорошо понимала: «Публика втягивает тебя в свои объятия, открывает своё сердце и поглощает тебя целиком. Ты переполняешься её любовью, а она — твоей. Потом в гаснущем свете зала ты слышишь шум уходящих шагов. Они ещё твои. Ты уже больше не содрогаешься от восторга, но тебе хорошо. А потом улицы, мрак, сердцу становится холодно, ты одна».

В 37 лет Пиаф снова влюбилась и даже вышла замуж за поэта и певца Жака Пилса, но брак вскоре распался.

В 1952 году Эдит попала подряд в две автокатастрофы, обе с Шарлем Азнавуром; чтобы облегчить страдания, вызванные переломами руки и рёбер, врачи делали ей уколы морфия, и Эдит вновь попала в наркотическую зависимость, от которой излечилась лишь через 4 года.

В 1954 году Эдит Пиаф снялась в историческом фильме «Тайны Версаля» вместе с Жаном Маре.

Последние годы 
В 1955 году Эдит начала выступления в концертном зале «Олимпия». Успех был ошеломительный. После этого она отправилась в 11-месячное турне по Америке, после — очередные выступления в «Олимпии», турне по Франции. Такие физические, а главное, эмоциональные нагрузки сильно подорвали её здоровье. Функции печени были серьёзно нарушены (склероз сочетался с циррозом), а весь организм слишком ослаблен. В течение 1960—1963 гг. она неоднократно попадала в больницы, иногда на несколько месяцев.

Но в 47 лет Пиаф опять влюбилась, на этот раз в 27-летнего грека, парикмахера Тео (Теофанис Ламбукас), которого она, как и Ива Монтана, вывела на сцену. Эдит придумала ему псевдоним Сарапо (от , «я тебя люблю», если вторую согласную произносить с французским акцентом, как «р»). С ним она была до своей смерти. Сарапо пережил её на семь лет, он погиб в автокатастрофе.

25 сентября 1962 года Эдит пела с высоты Эйфелевой башни по случаю премьеры фильма «Самый длинный день» песни «Нет, я ни о чём не жалею», «Толпа», «Милорд», «Ты не слышишь», «Право любить». Её слушал весь Париж.

Последнее её выступление на сцене состоялось 31 марта 1963 года в оперном театре г. Лилль.

Годы злоупотребления алкоголем наряду с обильным количеством лекарств, первоначально от болей при артрите, а затем от бессонницы, сказались на здоровье Пиаф. Серия автомобильных аварий только усугубила её пристрастия, и в конце концов она перенесла серию операций по поводу язвы желудка в 1959 году. В сочетании с ухудшением состояния печени и необходимостью переливания крови, к 1962 году она значительно похудела, достигнув минимума в 30 кг. Приходя в сознание и теряя его в течение нескольких месяцев, она умерла от разрыва аневризмы из-за печеночной недостаточности в возрасте 47 лет на своей вилле в Пласкассье (Грасс), на Французской Ривьере, 10 октября 1963 года.

Её последними словами были: 

Тело певицы было перевезено из города Грасса, где она скончалась, в Париж в обстановке секретности, и официально о её кончине было объявлено в Париже только 11 октября (с чем связаны ошибки в некоторых источниках). В тот же день ушёл из жизни друг Пиаф Жан Кокто. Существует мнение, что он скончался, узнав о её смерти.

Похороны певицы состоялись на кладбище Пер-Лашез. На них собралось более сорока тысяч человек, многие не скрывали своих слёз, цветов было столько, что люди были вынуждены идти прямо по ним.

Память 

 Памятник Эдит Пиаф установлен на площади Пиаф (Place Edith Piaf) в Париже в 2003 году.
 Эдит Пиаф написала две автобиографии «На балу удачи» и «Моя жизнь», а её подруга молодости, называвшая себя единокровной сестрой Эдит, Симона Берто, также написала книгу о её жизни. Наиболее достоверные сведения о певице можно найти в книге Пьера Дюкло и Жоржа Мартена «Пиаф», вышедшей на русском языке в 1998 г.
 Именем певицы названа малая планета (3772) Пиаф, открытая 21 октября 1982 года сотрудником Крымской астрофизической обсерватории Людмилой Карачкиной.

Фильмография 
 1939 — «» — шансонетка
 1941 — «Монмартр на Сене» (фр. Montmartre-sur-Seine) — Лили 1946 —  — Маделин
 1948 —  — Кристина
 1950 — 
 1954 — «Тайны Версаля» — женщина из народа 1954 — «Французский канкан» — Эжени Бюффе 1959 — 

 Песни 

 Фильмы 

 Книги 
 Симона Берто. «Эдит Пиаф», Paris,Laffont, 1969 /Москва, «Искусство»,1991, 320 стр. (Воспоминания Момоны — подруги юности Эдит Пиаф).Édith Piaf, by Édith Piaf and Simone Berteaut, published January 1982; ISBN 2-904106-01-4
 The Wheel of Fortune: The Autobiography of Édith Piaf by Édith Piaf (originally written in 1958, 5 years before her death), Peter Owen Publishers; ISBN 0-7206-1228-4 (originally published 1958 as Au bal de la chance)
  memoirs, written by stepsister
 The Piaf Legend, by David Bret, Robson Books,1988.
 Piaf: A Passionate Life, by David Bret, Robson Books, 1998, revised JR Books, 2007
 "The Sparrow — Edith Piaf, " chapter in Singers & The Song (pp. 23-43), by Gene Lees, Oxford University Press, 1987, insightful critique of Piaf’s biography and music.
 Marlene, My Friend, by David Bret, Robson Books, 1993. Dietrich dedicates a whole chapter to her friendship with Piaf.
 Oh! Père Lachaise, by Jim Yates, Édition d’Amèlie 2007, ISBN 978-0-9555836-0-5. Piaf and Oscar Wilde meet in a pink-tinted Parisian Purgatory.
 No Regrets: The Life of Edith Piaf'', by Carolyn Burke, Alfred A. Knopf 2011, ISBN 978-0-307-26801-3. An in-depth and insightful look at Piaf’s life.
 «Edith Piaf Find me a new way to die» // David Bert 2015
 Мишель Марли. «Песня длиною в жизнь». Санкт-Петербург, «Аркадия», 2021, 353 стр.; ISBN 978-5-907338-60-9. Переводчик Е.Кормилицына.

Театр (спектакли, посвящённые Эдит Пиаф) 

На русском языке:

 29 октября 1970 года. «Эдит Пиаф». Театр им. Моссовета. Режиссёр — Борис Щедрин. Перевод песен Е. Орлановской. В ролях: Нина Дробышева, Борис Иванов, Анатолий Адоскин, Леонид Евтифьев, Александр Леньков. Спектакль по книгам Эдит Пиаф «Моя жизнь» и «На балу удачи». В спектакле использованы фонограммы песен в исполнении певицы, записанные в разные годы.
 4 марта 2016 года. «Наедине с Эдит Пиаф». Центральный Дом актёра имени А. А. Яблочкиной. Режиссёр — Максим Чацкий. Моноспектакль. В заглавной роли Тамта Пулариани.
 24 февраля 2018 года. Моноспектакль «Это Я, Эдит Пиаф». Автор — Нина Мазур. Государственный Молодёжный театр Узбекистана. Режиссёр — Обид Абдурахманов. В роли Эдит Пиаф — Шахзода Валиева, Наргиза Хашимова.

Примечания

Ссылки 

 ПИАФ  // 

Артисты, известные под псевдонимами
Шансонье
Умершие от рака печени
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Исполнители Capitol Records
Эдит Пиаф